De Graal (bier)
De Graal (vrouwenbeweging)